Stavros bezeichnet:

als Vorname in der griechischen Schreibweise Σταύρος mehrere Personen:
 Stavros Arnaoutakis, griechischer Politiker (PASOK)
 Stavros Christoforidis, griechischer Biathlet
 Stavros Dimas, griechischer Politiker (ND)
 Stavros Ioannou, deutscher Komponist
 Stavros Kromidas, griechischer Chemiker
 Stavros Lambrinidis, griechischer Politiker (PASOK)
 Stavros Mentzos, griechischer Neurologe
 Stavros Niarchos, griechischer Reeder
 Stavros Savidis, griechischer Bauingenieur
 Stavros Sideras, zyprischer Musiker und Regisseur
 Stavros Xarchakos, griechischer Komponist
 Stavros Zurukzoglu, griechisch-schweizerischer Mediziner

in der griechischen Schreibweise (Σταυρός ‚Kreuz‘) mehrere Orte in Griechenland:
 Stavros (Volvi), Kleinstadt und Verwaltungssitz der Gemeinde Volvi, Region Zentralmakedonien
 Stavros (Lamia), Kleinstadt der Gemeinde Lamia, Region Mittelgriechenland
 Stavros (Prosotsani), Dorf der Gemeinde Prosotsani, Region Ostmakedonien und Thrakien
 Stavros (Alexandria), Dorf der Gemeinde Alexandria, Region Zentralmakedonien
 Stavros (Grevena), Dorf der Gemeinde Grevena, Region Westmakedonien
 Stavros (Dodoni), Dorf der Gemeinde Dodoni, Region Epirus
 Stavros (Farsala), Dorf der Gemeinde Farsala, Region Thessalien
 Stavros (Karditsa), Dorf der Gemeinde Karditsa, Region Thessalien
 Stavros (Argithea), Dorf der Gemeinde Argithea, Region Thessalien
 Stavros (Dirfys-Messapia), Dorf der Gemeinde Dirfys-Messapia, Region Mittelgriechenland
 Stavros (Ithaka), Dorf der Gemeinde Ithaka, Region Ionische Inseln
 Stavros (Agrinio), Dorf der Gemeinde Agrinio, Region Westgriechenland
 Stavros (Epidavros), Dorf der Gemeinde Epidavros, Region Peloponnes
 Stavros (Sparta), Dorf der Gemeinde Sparta, Region Peloponnes
 Stavros (Pylos-Nestoras), Dorf der Gemeinde Pylos-Nestoras, Region Peloponnes
 Stavros (Dytiki Lesvos), Dorf der Gemeinde Dytiki Lesvos, Region 
 Stavros (Andros), Dorf der Gemeinde Andros, Region Südliche Ägäis
 Stavros (Ierapetra), Dorf der Gemeinde Ierapetra, Region Kreta
 Stavros (Chania), Dorf der Gemeinde Chania, Region Kreta
 Stavros (Kandanos-Selino), Dorf der Gemeinde Kandanos-Selino, Region Kreta

als Künstlername:
 Jasmin Stavros (* 1954), kroatischer Pop-Musiker (eigentlich Milo Vasić)

Pornofilme: 
 einen Pornospielfilm des Regisseurs Mario Salieri, siehe Stavros 1: Der Mythos, Originaltitel Stavros
 und dessen Fortsetzung Stavros 2: Das Geständnis